Westfalia – nome alternativo della regione storica tedesca della Vestfalia (tedesco Westfalen)
 Westfália – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Westfalia – storica azienda tedesca, fondata nel 1871 e chiusa nel 1979, produttrice di autoveicoli
 Westfalia Mobil (anche indicata solo come Westfalia) – storica azienda tedesca, fondata nel 1844, produttrice di camper e furgonati

Pagine correlate
 Westphalia